Jedwabno ist ein (deutsch-)polnischer Ortsname:
 Jedwabno, Dorf und Gemeinde im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Jedwabno, 1938 bis 1945 Gedwangen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Jedwabno (Lubicz), Dorf im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen, bis 1920 und ab 1939: Seyde, 1942 bis 1945 Seide, Kreis Thorn, Westpreußen